Lucien Campion war ein französischer Autorennfahrer.

Karriere als Rennfahrer 

Lucien Campion war in den 1950er-Jahren als Sportwagenpilot aktiv. Er ging mehrmals bei der Tour de France für Automobile an den Start und war 1956 Teammitglied bei Vernet et Pairard. Auf dem kleinen VP 166R wurde er gemeinsam mit Jean-Marie Dumazer 16. beim 1000-km-Rennen von Paris und 14. beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Statistik

Le-Mans-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Literatur 

 Christian Moity, Jean-Marc Teissèdre, Alain Bienvenu: 24 heures du Mans, 1923–1992. Éditions d’Art, Besançon 1992, ISBN 2-909-413-06-3.

Weblinks 

 Lucien Campion bei Racing Sports Cars

Rennfahrer (Frankreich)
Rennfahrer der 24 Stunden von Le Mans
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Franzose
Geboren im 20. Jahrhundert
Mann